Суперкубок Англії з футболу 2000 — 78-й розіграш суперкубка Англії, турніру, в якому зустрілися чемпіон Англії і володар кубка Англії  попереднього сезону. 13 серпня 2000 року на «Вемблі» у Лондоні на полі зійшлися чемпіон «Манчестер Юнайтед» і володар кубка «Челсі».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

2000
2000 у футболі
Серпень 2000
2000 в англійському спорті